Bodeh (Bodeh)
 Bodeh (onderdistrict)
 Bodeh (Pucakwangi)
 Bodeh (Randublatung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing